Boaco bezeichnet:
 Departamento Boaco, ein Departamento in Nicagarua
 Boaco (Stadt), die Hauptstadt des gleichnamigen Departamentos